Halifax formodes at være afledt af oldengelsk hāliġfeax, der betyder "helligt hår" (kilde wiktionary) og ordet halifax kan hentyde til:

Henfører mest til:
 Halifax (Nova Scotia) – By i Nova Scotia, Canada
 Halifax (West Yorkshire) – By i England
 Halifax (UK bank) – en bank ejet af Lloyds Banking Group

Halifax kan også henføre til:
 Halifax (North Carolina) – By i North Carolina, USA
 Halifax (irsk bank) – en tidligere bank i Lloyds Banking Group (ophørt i 2010)
 Halifax (UK parlament valgkreds) – valgkreds i Halifax, West Yorkshire

Se også 
 Halifax-klassen
 Halifax County (North Carolina)
 Halifax Metro Centre, Nova Scotia
 Halifaxeksplosionen
 Fairfax